Ez a szócikk a Zalakerámia ZTE KK 2021–2022-es szezonjáról szól, mely sorozatban a 42., összességében is a 42. idénye a magyar férfi kosárlabda első osztályban.

Változások a keretben

Érkezők

Távozók 

*Sérülése miatt nem lépett életbe a szerződése.

2021/2022-es keret 
*2021. október 10-ei állapotot tükrözi.

Szakmai stáb

Mérkőzések

Jegyzetek 

Magyar kosárlabda
2021 a kosárlabdában
2022 a kosárlabdában